Zeestroom, de continue bewegingen van het oceaanwater
Getijde (waterbeweging), de wisselende waterstand veroorzaakt door de getijdenwerking van de zon en de maan
De stroming van water in een rivier, een beek of een andere watergang
Convectie, stromingsleer, de stroming van gassen, vloeistoffen, e.d.

Stroming (religie), zoals in het christendom en in de islam
Stroming (school), een kunst- of bouwstijl of een manier van denken in filosofie of politiek

Zie ook stroom.